Sen Rafayèl kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Saint-Raphaël, arrondissement, Nord, 
 Saint-Raphaël, Haiti, kommun, Nord, 
 Saint-Raphaël (ort i Haiti), Nord,